

Astronautica 
 Raptor  – motore a razzo progettato da SpaceX

Informatica 
 Raptor: Call of the Shadows  – videogioco della Apogee
 WD Raptor  – hard disk ad alte prestazioni

Sport 
 Raptor  – pista sciistica di Beaver Creek, negli Stati Uniti
 Toronto Raptors  – squadra di pallacanestro della NBA

Trasporti 
 Raptor  – modello di elicottero radiocomandato, esiste in più versioni, con motore a scoppio o elettrico
 Lockheed-Boeing F-22 Raptor  – aereo da caccia
 Lamborghini Raptor– concept-car della Lamborghini
 Ford Raptor – linea di pick-up della Ford

Altro 
 Raptor – famiglia di dinosauri
 Raptor – film statunitense del 2001 diretto da Jim Wynorski
 Raptor – montagna russa del parco di divertimenti Gardaland
 Quirinus Raptor – personaggio dei libri di Harry Potter
 Raptor – personaggio dei fumetti Marvel Comics